Дапаон () — город в северной части Того, административный центр Области Саванн.

География 
Расположен в 638 км к северу от столицы страны, города Ломе, в 35 км к югу от границы с Буркина-Фасо, недалеко от границы с Ганой. Абсолютная высота — 306 метров над уровнем моря.

Достопримечательности  

Окружён невысокими горами, есть несколько живописных видовых точек

В основном, ареал расселения народа Мобá

В городе есть музей региона, где представлены традиционные ремёсла региона и инструменты для их создания. Есть раздел старого оружия

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 55 954 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Исси-ле-Мулино, Франция (с 1989 года)

Примечания 

Города Того